Vermittlungsverfahren steht für:

 Mediation, freiwilliges Verfahren zur Konfliktlösung
 Vermittlungsverfahren, Schlichtungsverfahren im Rahmen des gesetzgebenden Prozesses innerhalb der Europäischen Union, siehe Vermittlungsverfahren (EU)
 Vermittlungsverfahren, Schlichtung zwischen Bundestag und Bundesrat in der Bundesrepublik Deutschland, siehe Vermittlungsausschuss